Эрнст Шварц:
* Шварц, Эрнст (1886—1958) — немецкий политик.
 Шварц, Эрнст (1889—1962) — немецкий зоолог.